linea S51 della rete celere di Berna
 linea S51 della S-Bahn della Stiria